Alfraganus ist ein kleiner Einschlagkrater im zerklüfteten Hochland südwestlich des Mare Tranquillitatis. Er liegt zwischen den Kratern Delambre im Nordwesten und dem unregelmäßig geformten Zöllner im Süden.

Alfraganus ist kreisrund und schüsselförmig. Er besitzt einen scharfen Grat ohne auffällige Erosionsspuren. Der Kraterboden nimmt nahezu den halben Durchmesser des Kraters ein.

Weblinks 
 
 Alfraganus auf The-Moon Wiki
 Krater Alfraganus im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon"

Einschlagkrater (Mond)